Thunder and Lightning, Dee D. Jackson albuma, 1978
Thunder and Lightning, a Thin Lizzy albuma, 1983
Thunder and Lightning (dal)